O Beijo no Asfalto, a peça de Nelson Rodrigues
O Beijo no Asfalto (1980), adaptação cinematográfica com Tarcísio Meira e Ney Latorraca
O Beijo no Asfalto (2018), adaptação cinematográfica com Lázaro Ramos e Débora Falabella